|}

Die Bahnstrecke Uskoplje–Gruž war eine knapp 17 Kilometer lange schmalspurige Zweigstrecke der Dalmatinerbahn in Bosnischer Spurweite von Uskoplje nach Gruž, dem Hafen von Dubrovnik.

Geografische Lage 
Die Bahnstrecke begann in Uskoplje in Bosnien und Herzegowina und führte nach 2,5 Kilometer über die Grenze zu Dalmatien im heutigen Kroatien. Von der Grenze führte sie durch einen 276 Meter langen Kehrtunnel und eine Kehrschleife knapp 350 Höhenmeter bergab zum dalmatischen Adriahafen in Gruž.

Geschichte 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts (1877–1900) wurde eine Schmalspurbahn von Split nach Bugojno geplant, deren Bau aber an der ungarischen Opposition scheiterte, weil diese im Hafen von Split eine Konkurrenz zu dem durch Ungarn verwalteten Hafen Rijeka sah. Daher wurde ab 1898 eine Steilstrecke mit durchschnittlich 25 ‰ Neigung zum Hafen von Gruž (damals Gravosa) in der Nähe von Dubrovnik (damals Ragusa) gebaut, in dem auch große Handelsschiffe anlegen konnten.

Die Strecke Uskoplje–Gruž wurde am 17. Juli 1901 im Beisein höchster Würdenträger aus Politik und Verwaltung eröffnet. Damit wurde der bereits 1868 und 1880 geäußerte Wunsch Dubrovniks nach einer Eisenbahnverbindung realisiert, die sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr genutzt wurde. Die Strecke gehörte mit Ausnahme der oberen 2,5 km den k.k. Staatsbahnen (kkStB), wurde jedoch von den Bosnisch–Herzego­wini­schen Staatsbahnen (BHStB) betrieben. Der Betrieb wurde am 30. Mai 1976 eingestellt. Danach wurden die Gleise abgebaut und verschrottet.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bosnien und Herzegowina
Bahnstrecke in Kroatien
Bosnien-Hercegovina (Österreich-Ungarn)
Schienenverkehr (Österreich-Ungarn)